Coll de la Guilla: collada del terme comunal de Prats de Molló i la Presta, de la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord);
 Coll de la Guilla: collada del terme comunal de Serdinyà, de la comarca del Conflent (Catalunya del Nord).